Матчи плей-офф ВНБА сезона 2017 проводились с 6 сентября по 4 октября 2017 года. В плей-офф турнира вышли восемь лучших команд по итогам регулярного первенства. Полуфинальные и финальные игры в сериях проходили до трёх побед. Чемпионкой, в четвёртый раз в своей истории, стала команда «Миннесота Линкс», которая со счётом 3:2 переиграла клуб «Лос-Анджелес Спаркс». «Миннесота» шесть раз выходила в финал ВНБА и четырежды становилась триумфатором первенства, а «Лос-Анджелес» в свою очередь в пятый раз добрался до решающей стадии плей-офф, имея в своём активе три победы. Самым ценным игроком финала стала Сильвия Фаулз, завоевавшая этот почётный трофей во второй раз.

Квалифицировались в плей-офф

Сетка

Результаты

Первый раунд

Второй раунд

Полуфиналы

Лос-Анджелес — Финикс — 3-0

Миннесота — Вашингтон — 3-0

Финал

Миннесота — Лос-Анджелес — 3-2

Ссылки 
 
 

ВНБА в сезоне 2017
Плей-офф ВНБА